Landtagswahlkreis 53 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Rottweil (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Villingen (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Odenwald (seit 1983)
 Wahlkreis 53 (Hessen) (1970 bis 1982)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Rotenburg (Niedersachsen) (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Verden (2003)
 Landtagswahlkreis Osterholz-Scharmbeck (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Uelzen (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Viersen II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Kleve I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Neuss IV (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Remscheid (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Wuppertal I (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Wuppertal-Südwest (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Bautzen 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Kamenz 1 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Westlausitz 1 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Brand-Erbisdorf – Freiberg II (1990)